13 Кита (13 Ceti, сокращ. 13 Cet) — кратная звезда в экваториальном  созвездии Кита. Звезда имеет видимую звёздную величину +5,2m, и, согласно шкале Бортля, звезда видна невооружённым глазом на засвеченном пригородном небе ().

Из измерений параллакса, полученных во время миссии Hipparcos известно, что звёзды удалены примерно на   () от Солнца. Звезды наблюдается южнее 87° ю.ш., то есть видна практически на всей территории обитаемой Земли, за исключением полярных областей Антарктиды. Лучшее время для наблюдения — сентябрь.

Звезда 13 Кита движется со средней скоростью относительно Солнца: её радиальная гелиоцентрическая скорость равна , что на 10% меньше скорости местных звёзд Галактического диска, а также это значит, что звезда удаляется от Солнца. Звезда 13 Кита приближалась к Солнцу на расстояние   назад, когда 13 Кита увеличивала свою яркость на 0,1m до величины 5,1m(то есть звезда светила тогда, как L² Кормы светит сейчас). По небосводу звезда движется на юго-восток, проходя по небесной сфере  0.41 угловых секунд в год.

Средняя пространственная скорость 13 Кита имеет следующие компоненты (U, V, W) =(-36.3, -19.5, -13.1), что означает U= (движется от галактического центра), V= (движется против направления галактического вращения) и W= (движется в направлении южного галактического полюса).

13 Кита (латинизированный вариант ) являются обозначением Флемстида. Обозначения компонентов как 13 Кита AB и AB, C вытекают из конвенции, используемой Вашингтонским каталогом визуально-двойных звёзд (WDS) для звёздных систем, и принятого Международным астрономическим союзом (МАС).

Свойства кратной системы 13 Кита 
Обозначения:  — период обращения,  — большая полуось орбитыИерархия орбит системы 13 Кита
13 Кита Aa и Ab являются очень узкой парой спектрально-двойных звёзд, в который компоненты отдалены друг от друга на угловое расстояние в , что соответствует, на расстоянии  физическому расстоянию между звёздами в     и вращаются друг вокруг друга с периодом  . У орбиты нулевой эксцентриситет. Эпоха периастра, то есть год, когда звёзды сближались на минимальное расстояние —  1973 год.

У пары звёзд 13 Кита Aa,Ab присутствует компаньон B, на угловом расстоянии в , что соответствует на расстоянии  физическому расстоянию между звёздами в     и он вращается вокруг общего барицентра с периодом   (то есть примерно на орбите астероида Туле, чья большая полуось равна ). У орбиты очень большой эксцентриситет, который равен 0,773. Таким образом компоненты, то сближаются на расстояние  (то есть практически на земную орбиту), то удаляются на расстояние  (то есть в точку на полпути между Юпитером и Сатурном).

Если мы будем смотреть со стороны пары 13 Кита Aа-Ab на спутник 13 Кита B, то мы увидим жёлтую звёзду, которая светит с яркостью -23.83m, то есть с яркостью 7% солнца. Причём угловой размер звезды будет — ~, то есть в ~29% от нашего Солнца, каким мы его видим с Земли

С другой стороны, если мы будем смотреть со стороны 13 Кита B на пару звёзд 13 Кита  Aa-Ab, то мы увидим одну бело-жёлтую звёзду, которая светит с яркостью от -24.53m, то есть с яркостью 13% солнца, а вторая, красная звезда будет светить с яркостью примерно -19.03m, то есть с яркостью 330 лун в полнолуние. Угловой размер для первой звезды будет ~ и ~ для второй звезды, то есть в ~3 и ~10 раза меньше нашего Солнца, каким мы его видим с Земли (угловой диаметр нашего Солнца — 0,5°). Более точные параметры звёзд приведены в таблице:

Максимальное угловое расстояние между звёздами будет 3,7°.

Текущий возраст системы 13 Кита  определён с большими ошибками как , однако известно, что звёзды с массой  живут на главной последовательности порядка  и  таким образом звезда находится в примерно середине своего жизненного цикла. Когда 13 Кита Aa станет сначала красным гигантом, (причём на этой стадии она поглотит обоих своих спутников, приобретя их угловой момент и раскрутившись) а затем, сбросив внешние оболочки, станет массивным белым карликом. Однако пара звёзд Aa-Ab достаточно близкая, чтобы провзаимодействовать во время эволюции обоих звёзд. Трудно сказать, что именно произойдёт, но перенос массы туда и обратно по мере развития звёзд может когда-нибудь привести к крайне нестабильному поведению.

Звезда 13 Кита слегка переменная: во время наблюдений яркость звезды немного меняется, колеблясь на 0,01m между значениями 3,86m  и 3,96m, без какой-либо периодичности (скорее всего у звезды или звёзд несколько периодов), тип переменной определён как переменная типа RS Гончих Псов. К этому типу относятся тесные двойные системы с эмиссией линий Н и К Ca II в спектре, компоненты которых обладают повышенной хромосферной активностью, вызывающей квазипериодическую переменность их блеска с периодом, близким к периоду обращения. Звезда имеет обозначение BU Кита является обозначением
характерным для переменных звёзд.

Свойства 13 Кита Aa 
13 Кита Aa — судя по её массе, звезда родилась как карлик спектрального класса F. В настоящее время её спектральный класс определён как ] и в этом звезда подобна Гамма Павлина. Таким образом водород в ядре звезды является ядерным «топливом», то есть звезда находится на  главной последовательности. Масса звезды равна . Для подобных звёзд характерны излучаемые энергии со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около Таблицы VII и VIII, что придаёт ей характерный жёлто-белый цвет.

В связи с небольшим расстоянием до звезды её радиус может быть измерен непосредственно, и такая попытка была сделана в 1983 году. Данные об этом и других измерениях приведены в таблице:

Сейчас мы знаем, что для подобных звёзд характерен радиус равный Таблицы VII и VIII, то есть измерение было довольно адекватным, но недостаточно точным.  Светимость звезды, вычисленная по закону Стефана — Больцмана  равна . Для того, чтобы планета, аналогичная нашей Земле, получала бы примерно столько же энергии, сколько она получает от Солнца, её надо было бы поместить на расстоянии , то есть несколько ближе чем астероид Эрос располагается к Солнцу. Причём с такого расстояния 13 Кита Aa выглядела бы в 5% меньше нашего Солнца, каким мы его видим с Земли — 0,47° (угловой диаметр нашего Солнца — 0,5°). Однако это невозможно, поскольку компонент B вращается слишком близко к паре звезд Aa-Ab.

Свойства 13 Кита Ab
Вторичный компонент 13 Кита Ab — судя по её массе, которая вычислена по законам Кеплера и равна , звезда родилась как карлик спектрального класса M.  Подобная масса характерна для звёзд спектрального класса . Таким образом водород в ядре звезды является ядерным «топливом», то есть звезда находится на  главной последовательности. Для подобных звёзд характерны излучаемые энергии со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный красный цвет. Также для подобных звёзд характерен радиус равный  и светимость равная . Для того, чтобы планета, аналогичная нашей Земле, получала бы примерно столько же энергии, сколько она получает от Солнца, её надо было бы поместить на расстоянии , то есть почти в 3 раза ближе чем  Меркурий располагается к Солнцу. Причём с такого расстояния 13 Кита Aa выглядела бы почти в 3,5 раза больше нашего Солнца, каким мы его видим с Земли — 1,7,° (угловой диаметр нашего Солнца — 0,5°).

Абсолютная звёздная величина подобных звёзд равна +1,5m, таким образом, видимая звёздная величина на расстоянии  составит порядка 11,1m, однако видна она не будет, поскольку её свет будет полностью затмевается светом главной звезды.

Свойства 13 Кита B
13 Кита B — судя по её массе, звезда родилась как карлик спектрального класса G. В настоящее время её спектральный класс определён как ]. Таким образом водород в ядре звезды является ядерным «топливом», то есть звезда находится на  главной последовательности. Масса звезды почти солнечная и равна . Для подобных звёзд характерны излучаемые энергии со своей внешней атмосферы при эффективной температуре около , что придаёт ей характерный жёлтый цвет.

В связи с небольшим расстоянием до звезды её радиус может быть измерен непосредственно, и такая попытка была сделана в 1983 году. Данные об этом и других измерениях приведены в таблице:

Однако, для подобных звёзд характерен радиус равный , то есть измерение было довольно адекватным, но недостаточно точным. Светимость звезды равна .

История изучения кратности звезды 
В 1877 году 13 Кита была впервые замечена как двойная звезда Ш. Бёрнхемом, который обнаружил спутник примерно на восемь величин слабее находящийся на угловом расстоянии , основываясь на исследовании относительного движения
компонентов с использованием метода видимого относительного движения. то есть им был открыт компонент AB,C и звёзды вошли в каталоги как BU 490. В 1886 году  американский астроном  разрешил компонент AB и звёзды вошли в каталоги как HO 212.

Согласно Вашингтонскому каталогу визуально-двойных звёзд, параметры этих компонентов приведены в таблице:

Обобщая все сведения о звезде, можно сказать, что у звезды 13 Кита, есть, как минимум, один спутник:
 компонент B, звезда 7-ой величины, находящаяся на угловом расстоянии . Звезда за последние примерно 130 лет сохраняет небольшое угловом расстоянии, вращаясь по эллиптической орбите;
 компонент C, звезда 13-ой величины, находящаяся на угловом расстоянии . У звезды известен каталожный номер UCAC3 173-1713 и параллакс, который равен  и согласно которому звезда находится на расстоянии примерно  и, соответственно, в систему 13 Кита не входит, являясь просто фоновой звёздой, лежащей на линии прямой видимости.

Ближайшее окружение звезды 
Следующие звёздные системы находятся на расстоянии в пределах 20 световых лет от звезды 13 Кита (включены только: самая близкая звезда, самые яркие (<6,5m) и примечательные звёзды). Их спектральные классы приведены на фоне цвета этих классов (эти цвета взяты из названий спектральных типов и не соответствуют наблюдаемым цветам звёзд):

Рядом со звездой, на расстоянии 20 световых лет, есть ещё порядка 15 красных, оранжевых карликов и жёлтых карликов спектрального класса G, K и M, а также 3 белых карлика которые в список не попали.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 Изображение 13 Кита на VizieR
 Изображения 13 Кита на Wikisky

Объекты Флемстида
003196
002762
Оптически-двойные звёзды
Переменные типа RS Гончих Псов